Rio Jequia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Jiquiá, vattendrag, Alagoas, 
 Rio Jequiá, vattendrag, Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar